Thin Ice (englisch für Dünnes Eis) ist der Titel folgender Werke:

 Thin Ice (1919), US-amerikanischer Stummfilm von Thomas R. Mills 
 Thin Ice (1937), US-amerikanischer Spielfilm von Sidney Lanfield
 Thin Ice (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Rick Garside 
 Thin Ice (2006), schwedischer Dokumentarfilm von Håkan Berthas 
 Jesse Stone: Thin Ice, Originaltitel von Jesse Stone: Dünnes Eis, US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Harmon (2009)
 Thin Ice (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Jill Sprecher 
 Thin Ice (Fernsehserie 2006), britische Miniserie (2006) 
 Thin Ice (Fernsehserie 2020), schwedisch-isländisch-französische Fernsehserie (2020)